Austria:
 Fürstenfeld – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld 
 Fürstenfeld – dawny powiat

Inne:
 Fürstenfeld – opactwo
 Fürstenfeld – piosenka S.T.S.

Zobacz też:
 Hartberg-Fürstenfeld